Sergio Bernabé Vargas Buscalia (Chacabuco, 17 de agosto de 1965) é um ex-futebolista e treinador de futebol chileno nascido na Argentina, que jogava como goleiro.

Carreira
Vargas, conhecido por "Superman" graças à sua impulsão, Começou sua carreira no Independiente, de seu país natal, em 1984, mas só ganharia suas primeiras chances como titular três anos depois.

Deixou o Independiente pela primeira vez em 1991 para defender o Emelec, mas não teve sucesso na equipe equatoriana, regressando aos Diablos Rojos no ano seguinte. Após uma temporada, deixou de vez o Independiente no final de 1993, ao ser contratado pela Universidad de Chile, onde viveu seus melhores momentos na carreira, chegando a ser escolhido o melhor goleiro do Campeonato Chileno em sete oportunidades.

Em 2002, René Orozco, presidente da Universidad, anunciou a rescisão do contrato de Vargas, que assinaria com a Unión Española, tendo atuado pelo clube por apenas um ano. O goleiro encerraria a carreira em 2005, quando jogava pelo time indonésio PSM Makassar, aos quarenta anos de idade.

Seleção
Vargas disputou dez partidas pela Seleção Chilena de Futebol, todas em 2001.

Participou da despedida de Iván Zamorano da Roja, contra a França, além da Copa América de 2001, sendo titular em quatro jogos, barrando o então titular, Nelson Tapia.

"Superman" realizaria sua última partida pelo Chile em novembro de 2001, contra o Equador. Ironicamente, este foi o primeiro jogo dele como capitão da Roja.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Naturais de Buenos Aires
Cidadãos naturalizados do Chile
Goleiros do Chile
Treinadores de futebol do Chile
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas da Unión Española
Jogadores da Copa América de 2001